Čeh je lahko:

 Čeh (pripadnik naroda Čehov)
 Čeh (priimek)